Крин може да се односи на:
 Љиљан (хералдика)
 Lilium, цвет познат као љиљан или крин
 Крин (Француска), насеље у Француској